Pilsen steht für:

 Pilsen, eine Stadt in Tschechien
 Pilsen (Kansas), Ort im Marion County
 Pilsen (Wisconsin), Ort im Kewaunee County
 Pilsen (Town), Town(ship) im Bayfield County, Wisconsin
 (2613) Plzeň, Asteroid des Hauptgürtels
 Pilsen (Band), argentinische Punkband